ASGT steht als Abkürzung für:

 Association Suisse des Guides Touristiques
 Atemschutzgeräteträger
 American Society of Gene Therapy

ASGT